Амадор Луго Гуадаррама (1921—2002) — мексиканський художник і гравер.
 Маріо Перес Гуадаррама (* 1946) — мексиканський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема за клуб «Америка», а також національну збірну Мексики.
 Сонні Гуадаррама (* 1987) — американський футболіст.
 Хосе Альберто Гуадаррама (* 1972) — мексиканський футболіст.

Гуадаррама — муніципалітет у складі автономної спільноти Мадрид.
 Перевал Гуадаррама
 Гуадаррама (річка)
 Сьєрра-де-Гуадаррама — гірський хребет.
 Сьєрра-де-Гуадаррама (національний парк)
 Clásica a los Puertos de Guadarrama — професійні велогонки.
 Тунель Гуадаррама

Див. також 
 Бій при Гуадаррамі (1937)